Meloa ("cantalupo" no Brasil, Cucumis melo cantalupensis)
 Cantalupo in Sabina — comuna italiana da região do Lácio
 Cantalupo Ligure — comuna italiana da Ligúria
 Cantalupo nel Sannio — comuna italiana de Molise
 Cantaloupe Island - um standard de jazz, composto por Herbie Hancock

Desambiguações de topônimos